

Sigle 
 Yugen kaisha – forma di società di capitali giapponese

Codici 
 YK – codice vettore IATA di Air Kibris

Altro 
 yK – simbolo dello yoctokelvin
 YK – simbolo dello yottakelvin
 YK – abbreviazione postale di Yukon (Canada)
 YK – targa automobilistica del Pireo (Grecia)